

Persone 
 Bonin – cognome italiano
André Bonin (1909) – schermidore francese
Celeste Bonin (1986) – modella e wrestler statunitense
Charlotte Bonin (1987) – triatleta italiana
Grzegorz Bonin (1987) – calciatore polacco
Philippe Bonin (1955) – schermidore francese

Geografia 
 Isole Bonin – nome con cui sono anche conosciute le Isole Ogasawara